Papaloapan es un topónimo náhuatl que significa Lugar de Mariposas y hace referencia a artículos relacionados con México:

Hidrografía
Río Papaloapan
Cuenca del Papaloapan, cuenca hidrográfica.

Lugares
Papaloapan (Oaxaca), localidad en San Juan Bautista Tuxtepec.

Administración
Región de la Cuenca del Papaloapan, región político-económica de Oaxaca.
Región Papaloapan (Veracruz), región político-económica de Veracruz.
Comisión del Papaloapan, ex-organismo público.